Михаи́л Па́влович Алексе́ев:
 Алексеев, Михаил Павлович (1867—?) — русский и советский военный деятель, генерал-майор.
 Алексеев, Михаил Павлович (1896—1981) — русский литературовед, академик Академии наук СССР.
 Алексеев, Михаил Павлович — Георгиевский кавалер; капитан; 18 мая 1915.